Cuomo ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Cuomo (* 1957), US-amerikanischer Politiker (Demokratische Partei), Sohn von Mario Cuomo
 Chris Cuomo (* 1970), US-amerikanischer Fernsehjournalist, Sohn von Mario Cuomo
 Douglas J. Cuomo (* 1958), US-amerikanischer Komponist
 Giovanni Cuomo (1874–1948) italienischer Hochschullehrer und  Politiker
 Giuseppe Cuomo (* 1998), italienischer Fußballspieler
 Mario Cuomo (1932–2015), US-amerikanischer Politiker (New York)
 Rivers Cuomo (* 1970), US-amerikanischer Rockmusiker
 Sandro Cuomo (* 1962), italienischer Fechter
 Serafina Cuomo (* 1966), italienische Wissenschaftshistorikerin

Siehe auch:
 Cuomo Prime Time, Fernsehsendung bei CNN, moderiert von Chris Cuomo